

Musica 
 Stage – album di David Bowie del 1978
 Stage – album dei Great White del 1996
 Stage – album di Keller Williams del 2004

Altro 
 Stage  – termine preso in prestito dal francese indicante un periodo di tirocinio formativo

Pagine correlate 
 Stages